Goron peut faire référence à :

Patronyme
 Gérard Goron, un musicien français, membre du groupe Tri Yann ; 
 Jean-Jacques Goron, un réalisateur français ;
 Joëlle Goron (née en 1943), une chroniqueuse de télévision et de radio et scénariste française ;
 José Goron, un footballeur français, sélectionné en équipe de Martinique ;
 Marie-François Goron (1847-1933), un policier et romancier français ;

Autres
 les Gorons, un peuple fictif issu de la série de jeux vidéo The Legend of Zelda ;
 Goron, une commune du Burkina Faso, dans le département de Tougan ;
 le goron de Bovernier, un cépage suisse ;
 le N'Goron, une danse traditionnelle ivoirienne, dans la région de Korhogo.
 Goron SA : entreprise de détectives privés puis de sécurité, fondée par Marie-François Goron.

Homonymie de patronyme